Kessemeier ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Kessemeier (1890–1964), deutscher Architekt
 Siegfried Kessemeier (1930–2011), westfälischer Landeshistoriker, Mundartdichter und Museumskurator